Hadley ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Hadley (* 1963), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Arthur Twining Hadley (1856–1930), US-amerikanischer Ökonom und Präsident der Yale University
 Bert Hadley (1910–1993), britischer Autorennfahrer
 George Hadley (1685–1768), englischer Physiker und Meteorologe
 Henry Kimball Hadley (1871–1937), US-amerikanischer Komponist
 Herbert S. Hadley (1872–1927), US-amerikanischer Politiker
 James Hadley (1821–1872), US-amerikanischer Altphilologe
 Jerry Hadley (1952–2007), US-amerikanischer Tenor
 John Hadley (1682–1744), englischer Astronom und Mathematiker
 Kerson Hadley (* 1989), mikronesischer Schwimmer
 Leila Eliott Burton Hadley (* 1925), US-amerikanische Autorin
 Lindley H. Hadley (1861–1948), US-amerikanischer Politiker
 Norman Hadley (1964–2016), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Ozra Amander Hadley (1826–1915), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Hadley (1899–1973), englischer Komponist und Hochschullehrer
 Reed Hadley (1911–1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Hadley (um 1670–nach 1730), englisch-russischer Schiffbauer
 Sarah Hadley (* 1981), britische Biathletin, siehe Sarah Burke (Biathletin) 
 Stephen Hadley (* 1947), US-amerikanischer Berater für Nationale Sicherheit
 Tessa Hadley (* 1956), britische Schriftstellerin
 Tony Hadley (* 1960), britischer Popsänger

Orte in England:
 Hadley (Shropshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Hadley (Colorado)
 Hadley (Illinois)
 Hadley (Indiana)
 Hadley (Kentucky)
 Hadley (Massachusetts)
 Hadley (Michigan)
 Hadley (Minnesota)
 Hadley (Missouri)
 Hadley (New Hampshire)
 Hadley (New York)
 Hadley (Pennsylvania)
 Hadley (Washington)

Sonstiges:
 Hadley (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 Mons Hadley, ein Berg auf dem Erdmond
 Hadley-Rille, eine Rillenstruktur auf dem Erdmond
 Hadley-Zelle, ein Zirkulationsmuster in der Meteorologie
 Hadley Engineering, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hadley Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hadley Point, Landspitze an der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hadley Upland, Hochebene im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Hadley Township
 Headley